Солянников — фамилия.
 Солянников, Георгий Геннадьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Солянников, Дмитрий Вячеславович (род. 1999) — российский мотогонщик.
 Солянников, Николай Александрович (1873—1958) — артист балета, оперы, драматический артист.